

Aeronautica 
 Douglas X-3 Stiletto – aeromobile sperimentale statunitense

Codici 
X3 – codice vettore IATA di Hapag-Lloyd Express

Cinema 
X3 – film del 1916 diretto da Jay Hunt
 X-Men - Conflitto finale – film statunitense del 2006, terzo capitolo della saga cinematografica sugli X-Men

Musica 
 X3 – album di Aya Matsuura del 2004
 x3 – album di Mia Martini del 2007

Videogiochi 
 Mega Man X3 – videogioco per Super Nintendo Entertainment System
X³: Reunion, X³: Terran Conflict e X³: Albion Prelude  – 3 videogiochi per computer della serie di X

Altro 
 BMW X3 – automobile della BMW